Engelse term voor invoegen
 Insert (toets), een toets op een computertoetsenbord
 Insert (SQL), een opdracht in SQL die één of meer rijen toevoegt aan een tabel in een databank
 Insert (video), extra shots weg van de hoofdactie in films of televisieprogramma's

Zie ook
 Insertie (doorverwijspagina)